El término japonés  hace referencia a varios artículos:

Música 

 Hatsuyuki, el álbum debut de la cantante japoamericana SNoW, lanzado en 2007 por Sony Music Entertainment.

Deportes 

 Hatsuyuki Hamada, yudoista japonés.

Navalismo 
Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido dicho nombre:

 El Hatsuyuki, de la Clase Asakaze, activo desde 1905 hasta 1928.
 El Hatsuyuki, de la Clase Fubuki, activo desde 1929 y hundido en 1943.